Китайська національна магістраль 318 (G318) (Сичуань-тибетське шосе) проходить від Шанхая до Чжанму на китайсько-непальському кордоні. Це найдовша Китайська національна магістраль на  в довжину і проходить на захід від Шанхаю в напрямку Чжецзяну, Аньхою, Хубею, Чунціну, Сичуаню і закінчується в Тибетському автономному районі. Від Лхаси до Чжанму його ще називають Шосе Дружби. На Місту Китайсько-Непальської Дружби він з'єднується зі 115 км шосе Араніко до Катманду.

Маршрут і відстань

Див. також 
 Китайські національні автомагістралі
 Азійська автомагістраль AH1

Посилання 
 Офіційний вебсайт Міністерства транспорту КНР

Транспорт провінції Сичуань
Дороги КНР
Хубей
Аньхой
Транспорт Шанхаю
Чунцін